Protanyderus är ett släkte av tvåvingar. Protanyderus ingår i familjen Tanyderidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Protanyderus